Arthur Hill Gillmor (1824-1903), homme politique canadien ;
 Dan Gillmor (1951-), journaliste américain ;
 Daniel Gillmor (1849-1918), homme politique canadien ;
 Robert Gillmor (1936-2022), ornithologue, artiste, illustrateur, auteur et éditeur anglais.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais